Ulmo - una divinità nell'universo immaginario creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien, il Signore dell'acqua, dei mari e degli oceani
Ulmo - nome comune dell'eucryphia cordifolia, albero sempreverde della famiglia Cunoniaceae